Нарма — дагестанский винный и столовый сорт винограда среднего созревания.

На государственном сортоиспытании с 1955 года. Год включения в реестр: 1959. Регионы допуска: Северо-Кавказский.

История

География 

Распространен в Дагестане:
 Дербент
 Совхоз им. Алиева
 ГУП «Геджух»
 Агрофирма «Чинар»

Используется для приготовления столовых, крепких и десертных вин, виноматериалов для шампанских и коньяков, виноградного сока. Урожай этого сорта также используется в свежем виде (на месте).

Литература 

 Трошин Л. П., Радчевский П. П., Мисливский А. И. Сорта винограда юга России. — Краснодар, 2001.

Примечания

Ссылки 
 Сорт винограда Нарма
 Сорт винограда Нарма Хозяйственная и биологическая характеристика

Вина России